In My Arms – singolo degli Erasure del 1997
 In My Arms – traccia dell'album Rufus Wainwright di Rufus Wainwright del 1998
 In My Arms – album di Crystal Gayle del 2000
 In My Arms – singolo di Mylo del 2005
 In My Arms – singolo di Kylie Minogue del 2008
 In My Arms – traccia dell'album A Piece of What You Need di Teddy Thompson del 2008
 In My Arms – traccia dell'album Dead by April dei Dead by April del 2009
 In My Arms – singolo di Purple Disco Machine del 2020